piton, rod zmija
 Piton (mitologija)